Budziska (Koejavië-Pommeren)
 Budziska (Lublin)
 Budziska (Święty Krzyż)
 Budziska (district Garwolin) - Mazovië
 Budziska (gemeente Halinów) - Mazovië
 Budziska, (gemeente Latowicz) - Mazovië
 Budziska (district Węgrów) - Mazovië
 Budziska (Silezië)
 Budziska (Pommeren)
 Budziska (district Gołdap) - Ermland-Mazurië
 Budziska (district Mrągowo) - Ermland-Mazurië
 Budziska Leśne